

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Ślizów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców
 Ślizów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców
 Ślizów – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców